Samarahan (bahagian), een deelgebied van de deelstaat Sarawak op Borneo in Maleisië
 Samarahan (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Samarahan (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Samarahan